Le patronyme se forme vers le  à partir de l'allemand Hof (« ferme ») et de Mann (« homme »), et désigne le fermier.

Nom de famille 
. 
 Adolf Hoffmann (1858-1930), socialiste allemand ;
 Adriana Hoffmann (1940-2022), biologiste et botaniste chilienne ;
 Ambrosi Hoffmann (1977-), skieur alpin suisse ;
 
 Anette Hoffmann (1971-), handballeuse danoise ;
 
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874), professeur et écrivain allemand ;
 Banesh Hoffmann (1906-1986), physicien anglais ;
 Beáta Hoffmann (née en 1967), joueuse hongroise de handball ;
 Benjamin Hoffmann (1985 -), écrivain français ;
 Bettina Hoffmann (1964-), artiste d'origine allemande qui vit et travaille à Montréal ;
 Carl Heinrich Hoffmann (1818-1896), peintre allemand ;
 Carl Hoffmann (1881-1947), réalisateur et opérateur allemand ;
 Christian Hoffmann (né en 1974), fondeur autrichien ;
 Christian Gottfried Hoffmann (1692-1735), jurisconsulte allemand ;
 David Zvi Hoffmann (1843-1921), rabbin slovaque ;
 Dezo Hoffmann (1912-1986), photographe slovaque ;
 Dieter Hoffmann (1942-2016), athlète allemand, spécialiste du lancer du poids ;
 Erich Hoffmann (1868-1959), médecin allemand ;
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), écrivain allemand, auteur des Contes d'Hoffmann ;
 Ernst Hoffmann (1880-1952), philosophe allemand ;
 Eugen Hoffmann (1892-1955), sculpteur allemand ;
 Falk Hoffmann (1952-), plongeur allemand ;
 Felix Hoffmann (1868-1946), chimiste allemand ;
 François Hoffmann (1819-1885), peintre français  ;
 François Benoît Hoffmann (1760-1828), auteur dramatique et critique français ;
 Friedrich Hoffmann (1818-1900), architecte allemand, inventeur du four à feu continu ;
 Friedrich Hoffmann (1660-1742), médecin et chimiste allemand ;
 Friedrich Albin Hoffmann (1843-1924), médecin allemand ;
 Gaby Hoffmann (1982-), actrice américaine ;
 Georg Franz Hoffmann (1760-1826), botaniste allemand ;
 Georg Hoffmann (1880-1947), nageur et plongeur allemand ;
 Georges Hoffmann (1894-1962), dramaturge et écrivain suisse ;
 Gerhard Hoffmann (1887-1969), général allemand ;
  ;
 Gleisi Hoffmann (née en 1965), avocate et politicienne brésilienne ;
 Godwin Hoffmann (1945-2013), artiste plasticien allemand ;
 Günther Hoffmann-Schönborn (1905-1970), général allemand ;
 Hans Hoffmann (1530-1591 ou 1592), peintre allemand ;
 Hans Hoffmann (1919-?), officier allemand ;
 Hartmut Hoffmann (1930-2016), historien allemand ;
 
 Heinz Hoffmann (1910-1985), général et homme politique est-allemand ;
 Henri Hoffmann (1909-1979), évêque français
 Ivana Hoffmann (1995-2015), communiste féministe afro-allemande
 Jan Hoffmann (1955-), patineur artistique allemand
 Jean Hoffmann (1934-), coureur cycliste français
 Joachim Hoffmann (1930-2002), historien allemand
 Johann Hoffmann (1857-1919), neurologue allemand
  (1669-1716), astronome allemand
 Johann Joseph Hoffmann (1805-1878), philologue allemand
 Johannes Hoffmann (1867-1930), homme politique allemand
 Johannes Hoffmann (1890-1967), homme politique allemand
 
 Josef Hoffmann (1870-1956), architecte et designer autrichien
 Josias Hoffman (1807-1879), homme d'état boer
 Jules Hoffmann (né en 1941), biologiste français d'origine luxembourgeoise, prix Nobel de physiologie et de médecine 2011
 Jutta Hoffmann (1941- ), actrice allemande
 Karel Hoffmann (1872-1936), violoniste et professeur de musique tchèque
 
 Karl-Heinz Hoffmann (1939-), mathématicien allemand
 Karl-Heinz Hoffmann (WSH) (1937-), activiste d'extrême de droite ouest-allemand
 Kate Hoffmann, romancière américaine
 Kurt Hoffmann (1910-2001), réalisateur allemand
 Léon-François Hoffmann (1932-2018), critique littéraire haïtien.
 Ludwig Hoffmann (1852-1932), architecte allemand
 Ludwig Hoffmann (1925-1999), pianiste et pédagogue allemand
 Lukas Hoffmann (1923-2016), ornithologiste et philanthrope suisse
  (1959-1997), gymnaste artistique est-allemand
 Maja Hoffmann (née en 1956), mécène suisse
 Martin Hoffmann (1955-), footballeur est-allemand
 Matthias Hoffmann, producteur de musique allemand
 Maurice Hoffmann (1621-1698), médecin allemand
 Max Hoffmann (1869-1927), militaire allemand
 Meinhard Hoffmann (1853-1936), chimiste allemand
 Melanie Hoffmann (1974-), footballeuse allemande
 Melchior Hoffmann (1679 ou 1685-1715), compositeur allemand
 Nóra Hoffmann (1985-), patineuse artistique hongroise
 Oskar Hoffmann (1866-1928), vulgarisateur scientifique et écrivain allemand de science-fiction
 Otto von Hoffmann (1816-1900), général prussien
 Otto von Hoffmann (1833-1905), homme politique prussien
 Paul Hoffmann (1884-1962), neurophysiologiste allemand
 Peter Hoffmann, (1953-), producteur de musique, arrangeur et superviseur musical allemand
 Peter-Olaf Hoffmann (1947-), homme politique allemand ;
 Reinhard W. Hoffmann (1933-),chimiste allemand
 René Hoffmann (1942-2019), footballeur international luxembourgeois
 Roald Hoffmann (1937-), prix Nobel de chimie en 1981
 Robert Hoffmann (1939-2022), acteur autrichien
 Rudi Hoffmann (1924-2008), auteur allemand de jeux de société
 Shai Hoffmann (1982-), acteur allemand
 Stanley Hoffmann (1928-2015), professeur de sciences politiques américain
 Theodor Hoffmann (1935-2018), amiral et homme politique est-allemand puis allemand
 Theodor Hoffmann (1940-2011), footballeur allemand
 Thorsten Hoffmann (1961-), homme politique
  (1961-), gymnaste artistique est-allemand
 Wilhelm Hoffmann (1909-1969), historien allemand
 Wolf Hoffmann (1959-), guitariste de rock et photographe allemand

Titres 

 Les Contes d'Hoffmann, opéra de Jacques Offenbach.
 Les Contes d'Hoffmann (film, 1951), film de Michael Powell et Emeric Pressburger

Toponyme 

 Le mont Hoffmann, un sommet de Californie.

Divers 
Hoffmann-La Roche, entreprise pharmaceutique suisse ;
 Famille Hoffmann-Oeri ;
 Prix E.T.A. Hoffmann, prix littéraire allemand ;
 Théâtre E.T.A. Hoffmann, à Bamberg ;
 Voltamètre d'Hoffmann.
 Four Hoffmann.

Liens externes 
 

Famille allemande
Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien